Jan Beaufort (1. hrabia Somersetu) (1373-1410)
 Jan Beaufort (1. książę Somerset)

Zobacz też